We Are the World – singolo degli USA for Africa del 1985
 We Are the World – album degli USA for Africa del 1985
 We Are the World – singolo dei Twenty 4 Seven del 1996
 We Are the World 25 for Haiti – singolo degli Artists for Haiti del 2010, cover dell'omonimo brano degli USA for Africa